Röhrscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Wenzel Röhrscheidt der Ältere (um 1510–1582), Architekt
 Wenzel Röhrscheidt der Jüngere († 1616), Architekt

Siehe auch:
 Rohrscheidt